Vendetta — четвертий студійний альбом американської групи Throwdown, який був випущений 28 червня 2005 року.

Композиції 
 We Will Rise – 3:24
 Speak the Truth – 3:16
 Vendetta – 2:50
 Burn – 3:10
 Discipline – 3:20
 To Live is to Sacrifice – 3:48
 Give My Life – 4:07
 The World Behind – 4:03
 Shut You Down – 3:56
 Annihilation (N.W.D.) – 5:47
 This is Where It Ends – 1:45

Джерела 
 Vendetta  allmusic
 Vendetta  last.fm

Альбоми Throwdown
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005